de wiskundige operatie die positieve getallen omzet in negatieve en omgekeerd; de negatie van x wordt geschreven als -x
 logische negatie
 de ontkenning in de taalkunde; zie ontkenning (taalkunde)